Епархия Хума-Тибодо () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Хума, штат Луизиана, США. Епархия Хума-Тибодо входит в митрополию Нового Орлеана. Кафедральным собором епархии Хума-Тибодо является собор святого Франциска Сальского. В городе Тибодо находится сокафедральный собор святого Иосифа.

История 
2 марта 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу Quandoquidem, которой учредил епархию Хума-Тибодо, выделив её из архиепархии Нового Орлеана.

Ординарии епархии 
 епископ Warren Louis Boudreaux (2.03.1977 — 29.12.1992);
 епископ Charles Michael Jarrell (29.12.1992 — 8.11.2002), назначен епископом Лафайетта;
 епископ Sam Gallip Jacobs (1.08.2003 — 23.09.2013);
 епископ Shelton J. Fabre (23 сентября 2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quandoquidem, AAS 69 (1977), стр. 319

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Луизиане